Die Saison 2002/03 im CEV-Pokal begann mit der ersten Runde am 2. November 2002 und endete mit dem Finale am 9. März 2003. Für Deutschland starteten USC Münster und ULM Aliud Pharma. Österreich wurde durch TI TWK Innsbruck und Fabasoft Linz Steg vertreten. Für die Schweiz waren KTV Riehen und Concordia BTV Luzern dabei.

Teilnehmer

Spielplan

Erste Runde 
  Apollon Limassol :  KTV Riehen
 0:3 (8:25; 14:25; 24:26)
 0:3 (11:25; 10:25; 16:25)

  RSR Walfer :  Rosenlund Ballerup
 1:3 (21:25; 25:23; 16:25; 9:25)
 0:3 (15:25; 22:25; 22:25)

  Dobrinja Sarajevo :  Sport School Didi Gikhaishi
 3:0 (25:15; 25:18; 25:14)
 3:0 (25:17; 29:27; 25:18)

  Atlant Baranovichi :  Playas Benidorm
 0:3 (9:25; 18:25; 10:25)
 0:3 (21:25; 21:25; 11:25)

Vorrunde 
Die zwölf Turniere der Vorrunde wurden vom 6. bis 8. Dezember 2002 ausgetragen. Die Gruppensieger erreichten die nächste Runde.

Play-Offs 
Die zwölf Sieger der Gruppenphase trafen im Achtelfinale auf die vier gesetzten Mannschaften Pallavolo Sirio Perugia und Asystel Volley Novara (Italien) sowie Balakovskaia Balakovo und Universität Belgorod (Russland)

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2002/03
Volleyballsaison 2002/03
Frauenvolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften